Shadowmaker ist der Name
 eines Albums der Band Running Wild, siehe Shadowmaker (Running-Wild-Album)
 eines Albums der Band Apocalyptica, siehe Shadowmaker (Apocalyptica-Album)